Isabela Aragonská ( Isabel de Aragón, 1248 – 28. ledna 1271, Cosenza) byla krátce francouzská královna. Společně s členy rodiny svého manžela Filipa se zúčastnila osmé křížové výpravy do Tunisu, která se jí stala osudnou.

Život 
Narodila se po lednu 1248 jako jedna ze čtyř dcer aragonského krále Jakuba I. a jeho druhé manželky Arpádovny Jolandy. V květnu 1258 byla uzavřena dohoda o budoucím manželském svazku Isabely a Filipa, druhorozeného syna francouzského krále Ludvíka IX. Snoubencův starší bratr Ludvík roku 1260 zemřel a Filip se tak stal následníkem trůnu. 28. května 1262 se v Clermont-Ferrand konala svatba.

Isabela dala Filipovi čtyři syny a krátce po čtvrtém porodu doprovázela svého manžela a tchána na křížovou výpravu do Tunisu. Sice přežila epidemii úplavice, která zkosila křižácké vojsko včetně tchána a švagra, ale při návratu domů měla nehodu. V kalábrijském městě Cosenza těhotná Isabela spadla z koně a předčasně porodila mrtvého syna. Zemřela o sedmnáct dní později. Srdce zesnulé bylo pohřbeno v okenním výklenku zdejší katedrály, kde je Isabela zpodobněna společně s Madonou a manželem. Tělo zesnulé bylo dopraveno do Francie a pohřbeno v bazilice Saint-Denis.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  www.mittelalter-genealogie.de
 Okno v katedrále v Cosenze s postavou Madony s dítětem, Isabelou a Filipem III.

Aragonští
Aragonské infantky
Francouzské královny
Křesťané osmé křížové výpravy
Úmrtí následkem pádu z koně
Úmrtí v Cosenze
Pohřbení v katedrále v Cosenze
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození v roce 1248
Úmrtí 28. ledna
Úmrtí v roce 1271
Ženy